Regeringen Costa kan syfta på flera olika portugisiska regeringar, under ledning av den socialistiska politikern António Costa:

 Regeringen Costa I (2015–2019), minoritetsregering med parlamentariskt stöd av Kommunistpartiet (PCP), Gröna partiet (PEV) och Vänsterblocket (BE).
 Regeringen Costa II (2019– ), minoritetsregering med parlamentariskt stöd av hoppande majoritet.